No ano de 2009 ocorreu a 4ª edição do Campeonato Catarinense de Futebol americano, competição organizada pela Liga Catarinense de Futebol Americano. Esta edição contou com 5 equipes disputando a taça do SC Bowl IV.

Equipes de 2009 
 Blumenau Riesen
 Brusque Admirals
 Joinville Gladiators
 São José Istepôs
 Timbó Rhinos

Classificação

Temporada Regular

Playoffs

Final

Ver também 
 AFAB
 Seleção Brasileira de Futebol Americano
 Liga Catarinense de Futebol Americano
 Torneio Touchdown

Ligações externas 
 
 
 

Competições de futebol americano de Santa Catarina
Futebol americano de 2009 no Brasil
2009 em Santa Catarina